

Geografia 
 Pender – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Nebraska, nella contea di Thurston, della quale è il capoluogo

Persone 
 Jerry Pender (1950) – ex cestista statunitense
 John Pender (1816-1896) – industriale e politico britannico
 Margaret Pender (1848-1920) – scrittrice irlandese
 Melvin Pender (1937) – ex velocista statunitense
 Paul Pender (1930-2003) – pugile statunitense
 William Dorsey Pender (1825-1863) – generale statunitense